Тенкели — упразднённый в 1995 году посёлок городского типа в Усть-Янском улусе Якутии. По переписи 1989 года население составляло 3,0 тысячи жителей.

География 
Располагался на правом берегу реки Тенкели (приток Хромы), в 201 км к северо-востоку от улусного центра посёлка Депутатский.

История 
Посёлок возник в конце 1960-х годов в связи с открытием и началом разработки месторождения олова.

Отнесён к категории рабочих посёлков в 1973 году.

С 1 июня 1995 года в ходе реструктуризации горнодобывающей промышленности Якутии посёлок был упразднён.

Население

Инфраструктура 
Посёлок выполнял функции горнодобывающего центра.

Население было занято в основных и вспомогательных производствах рудничного хозяйства.

Социальная инфраструктура была представлена следующими объектами: имелись клуб, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

Транспорт 
Был развит авиатранспорт. Вертолётное сообщение по маршруту Тенкели — Крайний — Ванькина Губа осуществлялся силами Батагайского объединённого авиаотряда Якутского управления гражданской авиации компании Аэрофлот.

В 1977 году произошло падение вертолёта, в 135 километрах севернее Тенкели.

Примечания

Ссылки 
 Сайт бывших жителей посёлка Тенкели (не работает, последняя запись в архиве — https://web.archive.org/web/20141218090819/http://tenkeli.ru/)

Исчезнувшие населённые пункты Усть-Янского улуса
Бывшие посёлки городского типа Якутии
Населённые пункты, упразднённые в 1995 году